Municipio de Young America puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Young America (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Edgar.
 Municipio de Young America (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Carver.